Trois coureurs cyclistes suisses portent le nom de Zberg, tous trois frères et sœurs :
 Luzia Zberg, née en 1970, a couru entre 1988 et 1999 ;
 Beat Zberg, né en 1971, a couru entre 1990 et 2007 ;
 Markus Zberg, né en 1974, a couru entre 1996 et 2009.